Alteuropa bezeichnet:

 Alteuropa (Sprachforschung), das Europa vor der Einwanderung indogermanischer Stämme
 Alteuropa (Epoche), in der Geschichtswissenschaft das bäuerliche und feudale Europa vor der Industrialisierung

Siehe auch:

 Das alte Europa, Wort des Jahres 2003
 Alteuropäische Hydronymie
 Alte Welt